Esistono più comuni francesi con questo nome

Villefranque – Pirenei Atlantici
Villefranque – Alti Pirenei